Számla (bizonylat), áru eladásakor vagy szolgáltatás teljesítésekor kiállított bizonylat
 Számla (könyvelés), a számvitel alapvető adatstruktúrája
 Folyószámla, egy adott ügyféllel kapcsolatos pénzügyi adatok nyilvántartására szolgáló adatstruktúra